Капрая () может означать:

 Капрая — остров Тосканского архипелага, Италия. 
 Капрая-Изола — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Ливорно.
 Капрая-э-Лимите — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Флоренция.

См. также 
 Капра